Бешаран:

 Бешаран — прежнее название села Новожиловка Белогорского района Крыма
 Бешаран — прежнее название села Семенное Нижнегорского района Крыма
 Бешаран — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма

См. также 
 Бешаран-Кирей — исчезнувшее село в Джанкойском районе Крыма